Aristènet, escriptor de lletres grec del 
 Aristènet (geògraf), historiador i geògraf grec
 Aristènet de Dime, general aqueu